
Pastia este un nume de familie răspândit în arealul limbii române. Se poate referi la una din următoarele persoane, la eponime sau instituții legate de acestea:

Persoane
Alexandru Pastia (1893 - 1942), general
Constantin C. Pastia (1883 - 1926), medic, cunoscut pentru descrierea semnului Pastia în scarlatină
Gheorghe Pastia (1847 - 1929), filantrop, din donațiile căruia au fost realizate Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” și Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani
Ioan D. Pastia (1861 – 1877), erou al Războiului de Independență căzut pe câmpul de luptă în asaltul redutei Grivița.
Scarlat Pastia (1827 - 1900), jurist și filantrop, primar al Iașiului între anii 1877-1879

Eponime
Semnul lui Pastia (semnul Grozovici-Pastia, semnul lui Thomson) este un eponim ce desemnează un mod de prezentare a exantemului în scarlatină sub forma unor linii hemoragice așezate transversal la nivelul plicilor de flexie ale membrelor

Instituții
Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani
Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani

Nume de familie românești
Nume proprii